Portus (lateinisch: „Hafen“) war Name bzw. Namensbestandteil mehrerer Orte im römischen Reich:

 die im 1. Jahrhundert ausgebaute Hafenanlage an der Mündung des Tiber, siehe Portus Romae.
 eine Siedlung an der Stelle des späteren Pforzheim.
 Portus Divinus, heute Mers-el-Kébir in Algerien.
 zwei Städte an der Küste der Provinz Gallia Narbonensis, die beide Portus Veneris hießen.

Portus ist der Name folgender Personen:
 Aemilius Portus (auch: Emilio Porto; * 1550, † 1614 oder 1615), italienischer Gelehrter
 Carolus Portus (auch: Karl Portz, Carolus Pretzel; * um 1485, † 1549), Gestalt der südwestdeutschen Reformationsgeschichte
 Franciscus Portus (1511–1581), Philologe
 Manuel Tapia Portus (1835–1915), chilenischer Maler, siehe Manuel Tapia

Siehe auch:
 Portus Magnus
 Porto (Begriffsklärung)